Division 1 i innebandy för herrar 1994/1995 var den högsta serien i innebandy i Sverige för herrar för säsongen 1994/1995. Division 1 bestod av fyra serier (norra, västra, östra, södra) som vardera bestod av 10 lag. De två främsta i varje serie gick vidare till slutspel, medan de tre sämsta i varje serie flyttades ner och lag 6 och 7 i varje serie gick till kvalspel. Kista IBK vann SM-guld efter finalseger mot Fornudden IB med 2-1 i matcher.

Division 1 Norra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 6–7: Kvalspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Division 1 Västra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 6–7: Kvalspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Division 1 Östra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 6–7: Kvalspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Division 1 Södra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 6–7: Kvalspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Kvartsfinal
Jönköpings IK – Kista IBK 1–2 i matcher (4–2, 4–5, 2–4)
IBK Sundsvall – Fornudden IB 1–2 i matcher (2–4, 6–3, 3–6)
Haninge IBK – Sjöstad IF 0–2 i matcher (2–3 sd, 5–6 sd)
KFUM Örebro IB – Pixbo IBK 2–0 i matcher (4–1, 4–3)

Semifinal
KFUM Örebro IB – Fornudden IB 1–2 i matcher (3–0, 4–5, 3–4)
Kista IBK – Sjöstad IF 2–1 i matcher (4–1, 2–3, 7–2)

Final
Fornudden IB – Kista IBK 1–2 i matcher (2–3 sd, 4–0, 4–5 sd)

Kista IBK svenska mästare i innebandy 1994/1995.

Sport i Sverige 1994
Sport i Sverige 1995
1994
Innebandysäsongen 1994/1995